Таганрозький десант (1918)
 Таганрозький десант (1943)